Лужаны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лужаны — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Лужаны — деревня в Игринском районе Удмуртии.

Украина 
 Лужаны — посёлок в Кицманском районе Черновицкой области.